Aleksander Grški je lahko:
 Aleksander Grški (kralj)
 Aleksander Grški (retorik)

Glej tudi 
 Aleksander Makedonski